Hacking 
Hacking jacket
Jamie Hacking, pilota motociclistico britannico

Pagine correlate

Hocking